Landrum se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Leslie R. Landrum
 Leslie Roger Landrum